La  voit le FC Auch évoluer en groupe B, le second niveau du rugby français.

Cette saison est celle du retour de Jacques Fouroux au club.
Saison faste pour le petit caporal, il réussit le grand chelem avec l’équipe de France et permet à son club de retrouver le groupe A.

Les matchs de la saison 
Invaincu à domicile, Auch termine second de sa poule derrière Chambéry et remonte ainsi en groupe A, l’élite du rugby français.
Cela lui donne aussi le droit de disputer le Bouclier de Brennus où il est battu en seizième de finale par Narbonne.

Le club gersois totalise ainsi 33 points soit 9 victoires, 1 nul et 4 défaites.

À domicile 
 Auch-Castets 27-0
 Auch-Grenoble 19-0
 Auch-Nimes 19-6
 Auch-Mauléon 16-7
 Auch-Chambéry 10-10
 Auch-Lavelanet 17-4
 Auch-Tarascon 29-3

À l’extérieur 
 Castets-Auch 9-24
 Grenoble-Auch 12-20
 Nîmes-Auch 13-9
 Mauléon-Auch 22-13
 Chambéry-Auch 19-15
 Lavelanet-Auch 22-6
 Tarascon-Auch 0-14

Seizièmes de finale 
Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Challenge Du Manoir 
Auch termine 3 de sa poule de Challenge avec 10 points derrière Montferrand et Perpignan avec 2 victoires (à l’aller et au retour contre le Stade toulousain) et 4 défaites.

À domicile 
 Auch-Toulouse 22-6
 Auch-Montferrand 12-31
 Auch-Perpignan : défaite

À l’extérieur 
 Toulouse-Auch 6-10
 Montferrand-Auch 62-16
 Perpignan-Auch : défaite

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Le classement général, pour les qualifiés, est donc le suivant :  Narbonne,  Montferrand,  Agen,  Graulhet,  Béziers,  Brive,  Dax,  Perpignan,  Mont-de-Marsan,  Angoulême,  Lourdes,  Biarritz,  Romans,  Grenoble,  La Voulte et  Toulon.

Effectif 
 Arrières : Jacques Brunel
 Ailiers : Michel Espié, Coma, Philippe Dupuy
 Centres : Henri Cistacq, Jean-Philippe Cariat
 Ouvreurs : Montegut, Dall’Ava
 Demis de mêlées : Jacques Fouroux
 Troisièmes lignes centre : Aurenca, Riva
 Troisièmes lignes aile : Maurice Dupey, Bonaldo, Jacques Gratton, Leplus
 Deuxièmes lignes : Carreras, Vivent, Andrieux
 Talonneurs : Marc Daroque
 Piliers : Carraro, Enoventra, Roma, Carreras

Bibliographie

Notes et références 

1976-1977
Rugby à XV en 1976
Rugby à XV en 1977